Crans-Montana, een wintersportplaats in het Zwitserse kanton Wallis
 Crans-près-Céligny, een gemeente in het Zwitserse kanton Vaud

 Crans (Ain)
 Crans (Jura)